Азиа́тская ча́сть Росси́и, или Азиатская Россия, — часть территории Российской Федерации, географически соотносящаяся с Северной Азией. По состоянию на 1 января 2021 года на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проживало 37 275 609 человек, то есть около 25,6 % от общего населения РФ.

Описание 

Площадь макрорегиона — около 13,1 млн км², что составляет около 77 % территории современной России, а также превосходит по территории Канаду (вторую по площади страну мира), всю Европу и лишь чуть меньше Антарктиды. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проживало около 39,13 млн человек, то есть 27 % от общего населения РФ.

В среднем плотность населения здесь заметно ниже, чем в европейской части страны, и одна из наименьших в мире — 1,9 жителя на 1 км² (средняя по РФ — 8,3). По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории УрФО, СФО и ДФО проживало 37,63 млн чел.

Крупнейшие города (с населением свыше 500 тыс. человек): Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Красноярск, Тюмень, Барнаул, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Томск, Кемерово, Новокузнецк.

Азиатскую часть России составляют четыре экономических района страны — Уральский (частично), Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный.

История

Российская империя 

Исторически к азиатской части России относились все земли, находившиеся за пределами некогда традиционного восточнославянского ареала расселения, обретённые с середины XVI века, после того, как Великое княжество Московское, завоевав Казанское и Астраханское ханства и расширившись за Волгу, стало Русским царством.

Дальнейшая территориально-политическая экспансия России привела к включению в её состав новых обширных земель. Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона Азиатская Россия на начало XX века состояла из Сибири (с Дальним Востоком), среднеазиатских владений (Центральная Азия) и часть Кавказского края империи (нынешнее Закавказье). Такая трактовка была принята и некоторыми зарубежными источниками — например, к азиатской России относили бакинские нефтепромыслы.

Советский Союз 
С образованием после Октябрьской революции 1917 года РСФСР, а позже — СССР, а также повышением закавказских и среднеазиатских республик и автономий до статуса союзных республик понятие азиатской России утратило прежний смысл и уступило место новому — Азиатская часть СССР. В частности, такая формулировка используется в Большой советской энциклопедии и советской профильной литературе. При этом под азиатской частью России стали иметь в виду лишь находящуюся в Азии часть территории РСФСР.

Современность 
Этот смысл сохраняется и после распада Союза ССР в 1991 году, когда в его среднеазиатском и закавказском регионах образовались независимые государства, а РСФСР стала Российской Федерацией. Часто современные источники пишут термин со строчной, а не с заглавной буквы, тем самым утверждая его сугубо географический характер.

В энциклопедиях иногда встречаются и особые варианты — к примеру, в «Истории Отечества» употребляется понятие «Азиатская территория Российской Федерации». Иногда, особенно в зарубежных источниках, под азиатской Россией понимается Сибирь с включением в её пределы российского Дальнего Востока.

См. также 
 Европейская часть России
 Граница между Европой и Азией
 Северная Азия
 Сибирь

Примечания

Литература 
 Атлас Азиатской России
 
 
 
 
 
 
 
География Азии
География России

Историческая география России
Северная Азия
Сибирь
Дальний Восток России